Comitatul Sioux, conform originalului din engleză, Sioux County, este numele a trei comitate din Statele Unite ale Americii, după cum urmează, toate numite după tribul amerindian omonim, Sioux. 

 Comitatul Sioux, statul 
 Comitatul Sioux, statul 
 Comitatul Sioux, statul

Vezi și 
 Sioux (dezambiguizare)